Pidhorodne (ukrainisch ; russische Entsprechung Podgorodnoje/Подгородное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Dnipropetrowsk, siehe Pidhorodne

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Pidhorodne (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, siehe Pidhorodne (Berdytschiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Pidhorodne (Ternopil)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ljuboml, siehe Pidhorodne (Ljuboml)
 Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, siehe Pidhorodne (Bachmut)

Siehe auch:
 Podgorodnoje (Kaliningrad), verlassener Ort im Rajon Krasnosnamensk der russischen Oblast Kaliningrad